La rue Monte-Cristo peut désigner :
la rue Monte-Cristo de Marseille ;
la rue Monte-Cristo de Paris.